Dürrigl ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor Dürrigl (* 1926), jugoslawischer Rheumatologe
 Vera Dürrigl (* 1929), jugoslawische bzw. kroatische Neuropsychologin